Piotr Godlewski (1929-2010) – tłumacz
 Piotr Józef Godlewski (XVIII w.) – sędzia ziemski zambrowski w 1767 roku